Битка при Евримедон може да се отнася до:

 Битка при Евримедон (469/466 пр.н.е.)
 Битка при Евримедон (190 пр.н.е.)